Santuccio – cognome italiano
 Santuccio – variante del prenome italiano Santo